Arlington Heights puede referirse a varios lugares en los Estados Unidos:

Pueblos o ciudades
 Arlington Heights, Illinois
 Arlington Heights, Massachusetts
 Arlington Heights, Ohio
 Arlington Heights, Pennsylvania
 Arlington Heights, Washington

Barrios
 Arlington Heights, Fort Worth, Texas
 Arlington Heights, Los Ángeles, California
 Arlington Heights, Milwaukee, Wisconsin
 Arlington Heights, , Pittsburgh, Pennsylvania
 Una área del Condado de Arlington, Virginia